Östra Ämtervik kan syfta på:

 Östra Ämterviks socken – en socken i Värmland i Fryksdals härad
 Östra Ämterviks landskommun – en tidigare kommun i Värmlands län 1863–1951
 Östra Ämterviks församling – en församling i Norra Värmlands kontrakt i Karlstads stift
 Östra Ämterviks kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Östra Ämterviks församling
 Östra Ämterviks distrikt – ett distrikt i Sunne kommun och Värmlands län 2016–